Humbug – personaggio dei fumetti creato da David Michelinie e Marc Silvestri nel 1986
Humbug – album degli Arctic Monkeys del 2009
I Believe in Father Christmas/Humbug – singolo di Greg Lake del 1975